Hohenstaufen Konstancia (1229/30/33/34–1307), Anna néven nikaiai császárné, II. Frigyes német-római császár és szicíliai király, valamint Bianca Lancia lánya
Hohenstaufen Konstancia (1249–1302) aragóniai királyné, I. Manfréd szicíliai király lányaként II. Frigyes német-római császár és szicíliai király, valamint Bianca Lancia unokája, az előbbi unokahúga
Hohenstaufen Konstancia (–1272 után), Hohenstaufen Enzio (Enzo, Heinz, Henrik) szardíniai király természetes lányaként II. Frigyes német-római császár unokája természetes ágon
Hohenstaufen Konstancia (1270/75–1304), Verona úrnője, Hohenstaufen Konrád loretói gróf lányaként Hohenstaufen Frigyes címzetes antiochiai herceg unokája és II. Frigyes német-római császár dédunokája természetes ágon